Cuvântul Ecu poate semnifica:
 Écu, o monedă franceză din Evul Mediu și din Epoca Modernă. 
 ECU a fost unitatea de cont a Comunității Europene, apoi a Uniunii Europene, înainte de adoptarea numelui monedei unice europene, euro.
 ECU este abrevierea folosită pentru a desemna  statul Ecuador, din America de Sud (cod ISO 3166-1 și abreviere olimpică).
 ECU este sigla unei universități americane: East Carolina University, situată în Greenville, North Carolina, USA.
 ECU este sigla unei universități australiene: Edith Cowan University, situată în Perth, Western Australia, Australia.
 ECU, abrevierea sintagmei din engleză: Electronic control unit, în română: „Unitate de control electronic”.